Reichle ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Reichle (1861–1921), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, Oberbürgermeister von Ravensburg
 Carmen Reichle (* 1990), deutsche Autorin, Musikerin, Theaterschauspielerin und Fotografin
 Ernst Reichle (1879–1948), Landtagsabgeordneter
 Franz Reichle (* 1949), Schweizer Filmemacher und Dozent
 Hans Reichle  (* ca. 1565–70, † 1642), süddeutscher und Tiroler Bildhauer und Architekt
 Hans Reichle  (* 1949), Schweizer Unternehmer und Gründer des Unternehmens Reichle & De-Massari
 Ingeborg Reichle (* 1970), deutsche Kunstwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, Medienwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Liekit Reichle (* 2003), Schweizer Eishockeyspieler
 Lukas Reichle (* 2000), österreichischer Basketballspieler
 Paul Reichle (1900–1981), deutscher Maler
 Steffen Reichle (* 1968), deutscher Biologe und Naturfotograf

Sonstiges:
 Reichle Mesa, Tafelberg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch: Reichel, Raichle